Francesco Speranza – pittore italiano
 Francesco Speranza – matematico e accademico italiano
 Francesco Speranza – politico italiano